La Divízió I 2011 è la 5ª edizione del campionato di football americano di secondo livello, organizzato dalla MAFL.

A seguito della cancellazione della HFL per ragioni organizzative è il campionato di più alto livello ad essere disputato in Ungheria.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Calendario

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

7ª giornata

8ª giornata

9ª giornata

10ª giornata

11ª giornata

12ª giornata

13ª giornata

14ª giornata

Classifica
La classifica della regular season è la seguente:

PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte,  P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti

Playoff

Tabellone

Wild Card

Semifinali

V Pannon Bowl

V Pannon Bowl

Verdetti 
   Campioni dell'Ungheria 2011

Note

Voci correlate 
Campionato ungherese di football americano
Hungarian Football League 2011
Divízió II 2011
Fall Bowl 2011

Collegamenti esterni 
 

 2011